Widtsoe bezeichnet:

 John A. Widtsoe (1872–1952), Apostel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
 Widtsoe (Utah), Ort in den Vereinigten Staaten